Peter Parker kan syfta på:

 Peter Benjamin Parker, seriefiguren Spider-Mans "civila" namn. 
 Peter Parker (brittisk affärsman) (1924–2002), brittisk affärsman
 Peter Parker (läkare) (1804–1888), den förste protestantiske medicinske missionären i Kina. 
 Peter Parker (sjöofficer) (1721–1811), vän till Admiral Nelson 
 Peter Parker (sportdomare) (född 1959), australisk cricketdomare.